Alistair Vane-Tempest-Stewart, 9 marquis de Londonderry (1937-2012), un noble britannique ;
 Charles Vane-Tempest-Stewart (1852-1915), 6 marquis de Londonderry, un politicien conservateur britannique ;
 Charles Vane-Tempest-Stewart (1878-1949), 7 marquis de Londonderry, un pair et homme politique britannique ;
 Robin Vane-Tempest-Stewart (1902-1955), 8 marquis de Londonderry, un pair britannique et un homme politique.